Csehország
 Věžná, település a Pelhřimovi járásban
 Věžná, település a Žďár nad Sázavou-i járásban